

Седлішовиці — село в гміні Жабно Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Седлішовиці — село в гміні Крочице Заверцянського повіту Сілезького воєводства